gele agaatspanner
 gewone agaatspanner
 oranje agaatspanner